François Marie Daudin (1776-1803), zoologiste français ;
 François Daudin Clavaud (1959- ), flûtiste et compositeur français ;
 Henri-Charles Daudin (1864-1917), peintre français ;
 Jean Daudin (mort en 1382), chanoine et traducteur français.